3 de 9 amb folre
 3 de 9 sense folre
 3 de 9 amb folre i l'agulla